О́свальд Джон Лу́ис Се́мереньи (, , 7 сентября 1913, Лондон — 29 декабря 1996, Фрайбург) — венгерский и английский языковед, занимавшийся сравнительным языкознанием. Работал в области индоевропеистики, исследовал индоиранские языки. Исследования фонетических законов праязыка, труды по ларингальной теории.

Биография 

Семереньи получил высшее образование в Венгрии и обучался в Гейдельбергском и Берлинском университетах. На его взгляды оказал влияние венгерский лингвист Дьюла Лазициуш. В 1942 году он был назначен преподавателем греческого языка в Будапештский университет. В 1944 году он защитил диссертацию по балтославянским языкам, а в 1947 году он был назначен профессором сравнительного языкознания. Семереньи вернулся в Великобританию в 1948 году, где проработал в Бедфордском колледже до 1960 года. В 1965—1981 годах Семереньи был профессором Фрайбургского университета, где основал Фрайбургский лингвистический кружок.

Избранная библиография 

 1960 Studies in the Indo-European System of Numerals, Heidelberg
 1964 Syncope in Greek and Indo-European and the Nature of Indo-European Accent, Napoli
 1970 Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft, Darmstadt
 1980 Введение в сравнительное языкознание, Москва: Прогресс (переиздано: М.: URSS, 2010, ISBN 978-5-354-00056-2, ISBN 978-5-354-01230-5)
 1989 3., vollständig neu bearbeitete Auflage
 1996 Introduction to Indo-European Linguistics, Oxford
 Richtungen der modernen Sprachwissenschaft
 1971 Teil I: Von Saussure bis Bloomfield, 1916—1950, Heidelberg
 1982 Teil II: Die fünfziger Jahre, 1950—1960, Heidelberg
 1972 Comparative Linguistics (Current Trends of Linguistics)
 1977 Studies in the Kinship Terminology of the Indo-European Languages, Leiden
 1980 Four Old Iranian Ethnic Names: Scythian — Skudra — Sogdian — Saka, Vienna
 Scripta Minora: selected essays in Indo-European, Greek, and Latin, edited by Patrick Considine and James T. Hooker, Innsbruck,
 1987 Vol. I: Indo-European
 1987 Vol. II: Latin
 1987 Vol. III: Greek
 1991 Vol. IV: Indo-European Languages other than Latin and Greek (1991)
 1989 An den Quellen des lateinischen Wortschatzes, Innsbruck

Список литературы 

 Prehistory, History, and Historiography of Language, Speech, and Linguistic Theory. (Papers in Honor of Oswald Szemerényi) (Amsterdam/Philadelphia 1992)
 Historical Philology. Papers in Honor of Oswald Szemerényi II (Amsterdam/Philadelphia 1992)
 Comparative-Historical Linguistics: Indo-European and Finno-Uralic. Papers in Honor of Oswald Szemerényi III (Amsterdam/Philadelphia 1993)

См. также 

 Закон Семереньи

Примечания

Ссылки 

 http://titus.uni-frankfurt.de/personal/galeria/szemeren.htm

Лингвисты по алфавиту
Лингвисты XX века
Лингвисты Венгрии
Лингвисты Великобритании
Лингвисты Германии
Индоевропеисты
Компаративисты
Историки языка